Marc André Souchay oder Marc-André Souchay ist der Name golgender Personen:

* Marc André Souchay (Goldschmied) (1730–1811), deutscher Goldschmied
 Marc André Souchay (Kaufmann, 1759) (1759–1814), deutscher Kaufmann
 Marc André Souchay (Kaufmann, 1796) (1796–1868), deutscher Kaufmann und Musikliebhaber
 Marc André Souchay (Kaufmann, 1824) (1824–1880), deutscher Kaufmann und Musikkritiker
 Marc André Souchay (Jurist) (1861–1944), deutscher Staatsanwalt und Schriftsteller 
 Marc-André Souchay (Komponist) (1906–1991), deutscher Komponist